Фрекецей () — комуна в Румунії, у повіті Бреїла.
 Фрекецей () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Фрекецей.
 Фрекецей () — комуна в Румунії, у повіті Тулча.
 Фрекецей () — село в Румунії, у повіті Тулча. Адміністративний центр комуни Фрекецей.
 Фрекецей () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Мовіліца.